Thestrup ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Nicolai Thestrup (1794–1879), dänischer Offizier, Kriegsminister 1859–1863
 Knud Thestrup (1900–1980), dänischer Jurist und Politiker, dänischer Justizminister 1968–1971
 Ole Thestrup (1948–2018), dänischer Schauspieler